Красносе́льская:

Топоним в России 
 Красносельская — станция Московского метрополитена
 Красносельская — деревня (деревня железнодорожной станции), Ивановский район, Ивановская область
 Красносельская — железнодорожная станция в Ивановском районе Ивановской области

Фамилия 
 Красносельская, Анастасия Олеговна (род. 1984) — украинский политик.
 Красносельская, Татьяна Абрамовна (1884—1950) — советский учёный.

См. также